Церковь Воздвижения Креста Господня (Крестовоздвиженский храм) — православный храм в городе Коломне Московской области. Расположен в кремле, рядом с Пятницкими воротами.

История 
В 1764 году на месте деревянной церкви была построена первая каменная. С 1790 по 1825 год в церкви хранился снятый с Пятницких ворот список с Донской иконы Божией Матери — главной святыни города. В 1832—1837 годах была (на средства сестёр М. К. Шараповой и Н. К. Колесниковой) перестроена с сохранением построения плана.

При советской власти в церкви располагалась картонажная фабрика. Во второй половине 1980-х, в ходе реставрации (по проекту К. В. Ломакина), восстановлены завершение церкви и верхние ярусы колокольни.

Церковь представляет собой четверик с портиками ионического ордера, увенчанный массивной купольной ротондой. С колокольней соединена небольшим переходом, в южной стене которого расположен единственный вход. Нижний ярус колокольни, украшенный портиками, сделан глухим, так как в центре его помещена винтовая лестница, ведущая на ярус звона.

Фотографии

Ссылки 
 История храма Воздвижения Креста Господня на сайте Коломенского кремля

Воздвижения Креста
Храмы, построенные в 1837 году в России
Коломна
Коломна
Коломна